Юный натуралист:

 Юный натуралист — участник детского кружка по изучению природы.
 «Юный натуралист» — детский научно-популярный журнал о природе.
 'Юный натуралист' — сорт яблони, полученный Исаевым С. И. во Всероссийском НИИ садоводства им. И. В. Мичурина.